Двойной агент:

 Двойной агент — агент, сотрудничающий одновременно со спецслужбами двух государств.